Манчі́ні () – італійське прізвище.

Відомі носії 
 Луї-Жуль Манчіні-Мазаріні, граф Невера (1716—1798) — французький політик і письменник. Член Французької академії.
 Ганна Манчіні — американська співачка
 Генрі Манчіні (1924—1994) — американський диригент і композитор
 Октавіано Манчіні (близько 1580 — після 1638) — італійський архітектор, який у 1637—1638 роках відреставрував Софійський собор.
 Роберто Манчіні (1964) — італійський футболіст і тренер

Італійські прізвища